Världsmästerskapen i kortbanesimning 1997 genomfördes i Scandinavium i Göteborg under perioden 17-20 april 1997 och lockade 501 aktiva från 71 nationer.

Resultat

Herrar

Damer

Medaljfördelning

Referenser

Noter

Externa länkar
SVT:s öppna arkiv

Sport i Sverige 1997
Internationella sportevenemang i Göteborg
Simning i Sverige
1997
Göteborg under 1990-talet